Igor Alexandrowitsch Rubzow (russisch Игорь Александрович Рубцов; * 4. Mai 1980 in Moskau, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein russischer Tischtennisspieler. Er ist zehnfacher russischer Meister und nahm viermal an Weltmeisterschaften sowie zweimal an Europameisterschaften teil.

Karriere 
Igor Alexandrowitsch Rubzow begann im Alter von sieben Jahren unter dem Einfluss seiner Mutter mit dem Tischtennissport. Sein erster Trainer war Lijubow Mikhailowna Mazurowa. Auf der Pro Tour gewann er unter anderem Silber bei den Slovenian Open 2009 im Doppel und erreichte das Halbfinale bei den Russian Open 2006 im Einzel.

Zweimal nahm er an der Europameisterschaft teil, wobei stets das Viertelfinale erreicht wurde. Bei Weltmeisterschaften war der Russe viermal vertreten, kam hier jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. Abräumen konnte er bei russischen Meisterschaften, wo er sich insgesamt 26 Medaillen sicherte. 

Besonders erfolgreich war Rubzow dabei in den Jahren 2004, 2006, 2007 und 2010. Zeitweise war er auch als Trainer tätig. Sein bester Platz in der ITTF-Weltrangliste war der 53. Platz.

Turnierergebnisse

Privat 
Igor Alexandrowitsch Rubzow ist mit der russischen Tischtennisspielerin Anna Walerjewna Tichomirowa verheiratet, mit der er ein Kind hat.

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1980
Mann